Sin-chua je čínský termín, který může znamenat:

 Nová Čína (čínsky Sin-chua) – čínská státní tisková agentura.

 v závislosti na kontextu 
 Nová Čína – Čínská lidová republika vzniklá roku 1949 v kontrastu k Čínské republice jako staré Číně;
 Nová Čína – Čínská republika vzniklá roku 1912 v kontrastu k říši Čching jako staré Číně;
 Nová Čína – Čínská republika na Tchaj-wanu.

 Sin-chua (Cchang-čou, Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Cchang-čou v provincii Che-pej;
 Sin-chua (Š’-ťia-čuang, Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Sin-chua (Lou-ti, Chu-nan) – okres v městské prefektuře Lou-ti v provincii Chu-nan;
 Sin-chua (Pching-ting-šan, Chu-nan) – městský obvod v městské prefektuře Pching-ting-šan v provincii Chu-nan;
 Sin-chua (Tchaj-wan) – obvod ve speciální obci Tchaj-nan na Tchaj-wanu.